Borgonovo puede referirse a:
 Borgonovo, localidad del municipio suezo Bregaglia
 Borgonovo Val Tidone, municipio situado en el territorio de la Provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, (Italia).